Federmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnold Federmann (1877–1952), deutscher Kunst- und Literaturhistoriker
 Daniel Federmann (16. Jahrhundert), deutscher Übersetzer 
 Margarete Federmann (1882–1965), deutsche Malerin
 Michael Federmann (* 1943), israelischer Unternehmer
 Nikolaus Federmann (1506–1542), deutscher Handelsagent und Entdecker
 Reinhard Federmann (1923–1976), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Raymond Federman (1928–2009), französisch-amerikanischer Schriftsteller
 Federmann (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1999